De Change-eilanden (Engels: Change Islands), een archipel in de Canadese provincie Newfoundland en Labrador
 Change Islands (gemeente), een gemeente in het noorden van die archipel

Zie ook 
 Change Island, het hoofdeiland van de Change-eilanden